Джейда Атеш Топлусой (; род. 14 октября 1988 года, Анкара) — турецкая актриса кино и телевидения, известная благодаря ролям в телесериалах «Моя жизнь», «Назвала я её Фериха» и других.

Биография 
Джейда Атеш родилась 14 октября 1988 года в крупнейшем городе Турции Стамбуле. Когда ей было пять лет, она выиграла детский конкурс красоты, организованный «Мисс Европой» 1984 года Неше Эрберк. В возрасте десяти лет Джейда начала сниматься в телесериалах — таких как «Gurbet Kadını» («Чужая»), «Aşk Oyunu» («Любовная игра») и «Hayat Bilgisi» («Наука о жизни»). Она брала уроки актёрского мастерства в культурном центре Барыша Манчо. В 2007 году сыграла важную роль Эсры в фильме «Сумасшедшая школа».

Затем Атеш вела телевизионную программу Dizi Magazin на турецком телеканале Cine5. Далее последовали наиболее заметные работы актрисы в сериалах «От пропасти до небес» (2008), «Ветры в голове» (2010) и «Назвала я её Фериха».

В октябре 2018 года вышла замуж за бизнесмена Бугру Топлусоя. 26 ноября 2020 года у супругов родилась дочь Талья.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы Турции